Dallas Texans ist der Name
 einer American-Football-Mannschaft, die 1952 am Spielbetrieb der NFL teilnahm; siehe Dallas Texans (NFL)
 der Kansas City Chiefs, bevor sie 1963 nach Kansas City umzogen
 einer Arena-Football-Mannschaft, die 1990 bis 1992 am Spielbetrieb der Arena Football League teilnahm; siehe Dallas Texans (AFL)
 einer Profi-Eishockey-Mannschaft, die von 1941 bis 1949 bestand; siehe Dallas Texans (Eishockey)